Тревор Перес (, род. 25 июля 1969 года, город Тампа, штат Флорида) — американский музыкант и композитор, более известный как участник американской дэт-метал-группы Obituary, где он исполняет роль ритм-гитариста. Тревор является одним из основателей Obituary, наравне с братьями Джоном и Дональдом Тарди. Помимо самой группы, Тревор так же был участником таких музыкальных групп, как Meathook Seed и Catastrophic.

Его игру на гитаре можно услышать в композиции «Empowered» с альбома The Pre-Fix dor Death (2004) американского рэпера Necro. Так же Тревор принял участие в записи песни «Angels in War» с альбома Agony of Death (2008) немецкой треш-метал-группы Holy Moses.

Дискография 
Obituary
 Slowly We Rot (1989)
 Cause of Death (1990)
 The End Complete (1992)
 World Demise (1994)
 Back from the Dead (1997)
 Dead (1998)
 Anthology (2001)
 Frozen in Time (2005)
 Frozen Alive (2006)
 Xecutioner's Return (2007)
 Left to Die (2008)
 Darkest Day (2009)
 Inked in Blood (2014)
 Obituary (2017)
Meathook Seed
 Embedded (1993)
Catastrophic
 The Cleansing (2001)

Ссылки 
 Официальный сайт группы Obituary
 Официальный профиль группы Obituary на MySpace

Примечания 

Родившиеся 25 июля
Родившиеся в 1969 году
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Obituary
Рок-музыканты США
Рок-музыканты XX века
Гитаристы США
Музыканты дэт-метала
Музыканты хеви-метала
Хеви-метал-гитаристы США